Primeau ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Primeau (1939–2006), kanadischer Jazz-Schlagzeuger
 Ernest John Primeau (1909–1989), Bischof von Manchester
 Joe Primeau (1906–1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Keith Primeau (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Primeau (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Wayne Primeau (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Primo